Benson & Hedges Championship 2000 — профессиональный нерейтинговый снукерный турнир, проходивший с 5 по 16 ноября 2000 года в Мэлверне (Англия). Победителем турнира и игроком, получившим право сыграть на Мастерс 2001, стал Шон Мёрфи, обыгравший в финале Стюарта Бинэма со счётом 9:7.

Высший брейк 

 147 — Дэвид Маклеллан (третий раунд)

Результаты

Финальные стадии

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на Sporting Life 
 Некоторые другие данные о турнире в Архиве снукера Криса Тёрнера 

2000 год в снукере
Benson & Hedges Championship